Radio Mazowsze – radio z Grójca
 Radio Mazowsze – radio z Łomianek